Воспоминания о Сократе (оригинальное греческое название: ) — произведение древнегреческого писателя и историка афинского происхождения, полководца и политического деятеля Ксенофонта. Являются одним из основных источников о философии Сократа. Состоят из 4 книг, содержащих 39 глав. Написаны с целью реабилитировать Сократа в общественном мнении и доказать, что он казнён несправедливо. Предположительно создано после 371 г. до н. э. (точная дата неизвестна).

Цель и название книги 

Реабилитировать Сократа в общественном мнении Ксенофонт старается двумя способами: отрицательным и положительным. Как в судебных речах, так и в этом сочинении Ксенофонт сперва доказывает несостоятельность обвинений, предъявленных Сократу противной стороной, будто он был вредным для государства человеком, а затем приводит факты из жизни, учения Сократа, свидетельствующие о том, что он был полезным членом общества.
В молитвах он просто просил богов даровать добро; ибо боги лучше всех знают, в чём состоит добро.
Первая часть — собственно защита — очень коротка: она заключается в двух первых главах первой книги; всю остальную часть сочинения, начиная с третьей главы первой книги, занимает вторая часть, в которой излагаются преимущественно беседы Сократа с разными лицами на разные темы. Ввиду того, что эта вторая часть во много раз больше первой, всё сочинение названо в подлиннике , что буквально значит «Рассказы по памяти о достойных упоминания вещах»; может быть, это название дано даже не автором, а кем-нибудь в более поздние времена. В латинском переводе данное произведение известно как «», то есть «Достойные упоминания вещи».

Издания 

В 1442 году «Воспоминания о Сократе» перевёл на латынь кардинал Виссарион Никейский под названием De factis et dictis Socratis. До этого времени работа была практически неизвестна в Западной Европе (известно лишь два перевода отрывков в первой половине XV века).

После изобретения книгопечатания первое издание «Воспоминаний о Сократе» появилось в 1521 году (Xenophontis de factis & dictis Socratis memoratu dignis Bessarione cardinale Niceno interprete. Libri quatuor. [Roma] : impressit Romae Ariottus de Trino impensis Ioannis Mazochi Bergomatis, Kal. Decemb. [1 XII] 1521).

В XVI веке появилось ещё несколько переводов (по большей части, отрывков). Среди них — переводы Иоханнеса Леввенклаиуса (Johannes Levvenklaius) в собраниях сочинений Ксенофонта (1569 и 1594 гг.), в дальнейшем многократно переиздававшихся.

В последующие века произведение было переведено на другие языки мира и регулярно переиздавалось.

Переводы на русский язык 
 «Ксенофонта о достопамятных делах и разговорах Сократовых четыре книги и оправдание Сократово перед судиями», переведены с греч. яз. Григорием Полетикою. Спб. 1762
 «Сократово учение по Ксенофонту, в виде разговоров в четырех книгах». Перев. с греческого Иваном Синайским. М. 1857
 «Меморабилии Ксенофонта», перев. И. Е. Тимошенко. Киев. 1883
 «Memorabilia Xenophontis». Перевод со словами и примечаниями К.Гальберштадта. Книга I и II. Издание 5-е. Киев — Харьков. Книга 3-я и 4-я. 2-е издание. Киев — Харьков (без обозначения года, но около 1890) 
 Ксенофонт. Сократические сочинения. Academia 1935 г. в новой ред. переводов. Перевод, ст. и примеч. С. И. Соболевского
В переводе Соболевского они перепечатывались в:
 
 

Последнее издание:

Структура и содержание 

Беседы Сократа изложены не в систематическом порядке, однако определённая группировка присутствует. С третьей главы I книги трактуются преимущественно темы о благочестии, воздержанности и хвастовстве. Со второй и по десятую главы II книги речь идёт о благодарности и обязанностях по отношению к родным и друзьям. Таким образом, первые две книги посвящены темам о добродетелях и обязанностях, касающихся всех людей. В III книге приведены беседы Сократа с разными лицами об их занятиях, ремеслах, искусствах (военное дело, государственное управление, определение понятий в диалектике, живопись, скульптура, искусство любви) и о некоторых случаях в практической жизни. В IV книге (за исключением 4-й главы, содержащей разговор Сократа с софистом Гиппием о справедливости) представлен образ действий Сократа по отношению к разного рода юношам. В последней главе IV книги — заключение, резюмирующее все свойства Сократа
Сократ был тогда уже в преклонном возрасте и потому если бы не умер тогда, то, во всяком случае, окончил бы жизнь свою ненамного позже; во-вторых он оставил период жизни самый тяжёлый, когда у всех мыслительные силы идут на убыль, но зато выказал силу души и снискал себе славу тем, что во время судебного процесса он говорил свою защиту правдиво, неустрашимо, честно, как никто на свете, и встретил смертный приговор кротко и с величайшим мужеством.

Порядок бесед нельзя назвать систематическим, но в сумме получается довольно цельный очерк философии Сократа. Он был занят исключительно нравственной философией и этикой. В древности этику делили на три части:
 учение о благах и высшем благе
 учение о добродетелях
 учение об обязанностях

I. Благо, к которому должен стремиться человек, по учению Сократа у Ксенофонта, есть полезное; а полезное — то, что служит к достижению цели. Поэтому предметом рассуждения являются частные блага. Что для одного полезно, для другого может быть вредно. Высшая цель, к которой человек должен стремиться есть счастье жизни. Следовательно, благо есть то, что полезно для достижения этой высшей цели, счастья жизни, и высшее благо есть счастье жизни.
Но это счастье заключается не во внешних благах, а в таких благах, которые человек приобретает себе трудом, деятельностью. Телесное здоровье составляет также долю счастья, потому что без него не может быть духовного здоровья.

В книге (книга 2, глава 1) описан известный пересказ несохранившегося сочинения Продика — автор не скрывает, что это просто аллегория, даже не миф. В нём описывается юность Геракла, когда к нему являются две нимфы (Порочность и Добродетель). Они предлагают ему выбор между легкой дорогой наслаждений и тернистым путём трудов и подвигов (т. н. «выбор Геракла). Добродетель убедила Геракла пойти по своему пути следующими словами:
Из того, что есть на свете полезного и славного, боги ничего не дают людям без труда и заботы: хочешь, чтобы боги были к тебе милостивы, надо чтить богов; хочешь быть любимым друзьями, надо делать добро друзьям; желаешь пользоваться почётом в каком-нибудь городе, надо приносить пользу городу, хочешь возбуждать восторг всей Эллады своими достоинствами, надо стараться делать добро Элладе.
Друзьям моим приятно и без хлопот бывает вкушение пищи и питья, потому что они ждут, чтобы у них появилась потребность в этом. Сон у них слаще, чем у праздных; им не бывает тяжело оставлять его, и из-за него они не пренебрегают своими обязанностями. Молодые радуются похвалам старших, престарелые гордятся уважением молодых; они любят вспоминать свои старинные дела, рады хорошо исполнять настоящие, потому что благодаря мне полезны богам, дороги друзьям, чтимы отечеством. А когда придёт назначенный роком конец, не забытые и бесславные лежат они, а, оставшиеся в памяти, вечно цветут в песнях. Если ты совершишь такие труды, чадо добрых родителей, Геракл, то можно тебе обрести это блаженное счастье!

Блага, сумма которых составляет счастье жизни, упоминаются следующие:
 хорошее здоровье и телесные силы
 духовное здоровье, умственные способности и все способности души
 искусства и науки
 дружба
 согласие между родителями, детьми и братьями
 гражданская община или государство

II. Для достижения благ, на которых зиждется счастье необходимо украшать душу добродетелями, то есть такой силой, при помощи которой возможно усвоить блага, доставляющие счастье

 воздержанность Сократ называл основой добродетели. Она состоит в обуздании страстей и подчинении их разуму. Без неё люди не могут делать ничего хорошего и доставлять пользу и удовольствие себе и другим. Благодаря ей человек с радостью берётся за труд. Она даёт возможность выбирать наилучшее и делает людей способными к деятельности
Невоздержанность мешает наслаждаться как следует самыми необходимыми удовольствиями, которые постоянно доступны человеку. Напротив, только одна воздержанность даёт человеку возможность терпеть неудобства, и одна только она даёт ему возможность наслаждаться как следует
Чем же отличается человек невоздержанный от животного самого неразумного? Кто не задаётся высокими целями, а гонится всеми способами за наслаждениями, чем может тот отличаться от безрассудных скотов? Нет, только воздержанные могут задаваться высокими целями и, разделяя как делом, так и рассуждением предметы по родам, хорошим отдавать предпочтение, а дурных избегать

храбрость есть знание о том, как справляться с опасностями умно и неустрашимо. Только того следует считать храбрым, кто знает опасности и умеет в них действовать, как должно
 справедливость, есть знание о том, как соблюдать законы, существующие у людей. Есть два рода законов: писаные и неписаные. Соблюдение писаных законов есть основа благоденствия государства. Неписаные законы — те, которые даны самими богами человеческому роду и соблюдаются во всех странах одинаковым образом.

III. Обязанность есть закон, которому люди должны следовать в жизни. Но этот закон должен быть в согласии с учением о высшем благе.

Историческое значение 

Сократ излагал свои мысли в устной форме, в разговорах с разными лицами; до нас дошли сведения о содержании этих разговоров в сочинениях его учеников, Платона и Ксенофонта, и лишь в ничтожной доле в сочинениях Платонова ученика, Аристотеля. Ввиду большого числа и объёма сочинений Платона и Ксенофонта может показаться, что философия Сократа нам известна с полной точностью. Однако здесь есть препятствие: Платон и Ксенофонт во многих отношениях представляют учение Сократа различно. Например, у Ксенофонта Сократ разделяет общее мнение, что врагам надо делать больше зла, чем они могли бы сделать; а у Платона Сократ, вопреки общему мнению, говорит, что не следует платить обидой и злом никому на свете, какое бы зло ни сделали люди. Отсюда в науке возник вопрос: который из них представляет учение Сократа в более чистом виде. Вопрос этот породил целую литературу и решается совершенно различно: одни учёные видят в Ксенофонте самый чистый источник сведений о Сократовой философии; другие, напротив, считают Ксенофонта никуда не годным или мало годным свидетелем и отдают предпочтение Платону. Некоторые утверждают, что единственным достоверным источником для характеристика Сократа служит комедия Аристофана «Облака», где Сократ представлен софистом и безбожником. Наконец, многие признают важным показания о Сократе всех трёх основных свидетелей: Платона, Ксенофонта и Аристофана.

Достоверность свидетельств Ксенофонта в «Воспоминаниях о Сократе» также подвергается сомнению в трёх отношениях:
 Одни считают, что «Воспоминания» сильно интерполированы, то есть автором большей части этого сочинения был не Ксенофонт, а какие-то другие лица более позднего времени и что эти дополнения к «Воспоминаниям» потом были соединены с подлинным текстом Ксенофонта в одно целое.
 Другие находят, что Ксенофонт намеренно изобразил учение Сократа не таким, каким оно действительно было.
 Третьи думают, что Ксенофонт был неспособен понять учение Сократа и потому ненамеренно представил его философию в искажённом виде.

Ленин в своих "Философских тетрадях" отмечал, что Ксенофонт в этом сочинении "лучше, точнее и вернее изобразил Сократа, чем Платон".

Ссылка 

Воспоминания о Сократе

Примечания 

Книги по алфавиту
Книги IV века до н. э.
Философия Древней Греции
Произведения Ксенофонта